Die Liste der deutschen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die seit 1908 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in einem A-Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Mit Stand 16. November 2022 sind das 963 Spieler. Die Liste führt neben den Lebensdaten der Spieler auch die Zahl der Einsätze und Tore auf sowie den Zeitraum, in dem der Spieler für die Nationalmannschaft eingesetzt wurde. Außerdem werden die Vereine aufgeführt, für die der Spieler während seiner Nationalmannschaftskarriere angetreten ist, und die Turniere, an denen der Spieler mit der Nationalmannschaft teilgenommen hat. Rekordspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Einsätzen, Rekordtorschütze ist Miroslav Klose mit 71 Toren.

Für die Nationalspieler der DDR, des Saarlandes sowie der ab 1982 in die Deutsche Fußballolympiamannschaft berufenen Spieler wird auf separate Listen verwiesen.

Nationalspieler des DFB 
 Name: Nennt  den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Von: Nennt das Jahr, in dem der Spieler zum ersten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Bis: Nennt das Jahr, in dem der Spieler zum letzten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Nationalmannschaftskarriere aktiv war.
 Turniere: Nennt wichtige Turniere (Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Konföderationen-Pokale, Olympische Spiele), bei denen der Spieler zum Kader der Nationalmannschaft gehörte.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Spalten zu Vereinen und Turnierteilnahmen sind nicht sortierbar.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 1. Dezember 2022 (nach dem WM-Spiel gegen Costa 
Rica)

Siehe auch 
 Liste der Kapitäne der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Liste der deutschen Fußball-Nationaltorhüter
 Liste der Torschützen der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Liste der deutschen Fußballnationalspielerinnen
 Liste der Fußballnationalspieler der DDR
 Liste der saarländischen Fußballnationalspieler
 Liste der deutschen Fußballspieler der Olympia-Auswahlmannschaften
 Liste der Spieler im Team 2006
 Liste der deutschen Fußballnationalspieler der Amateure
 Liste der deutschen B-Nationalspieler im Fußball
 Liste der deutschen U23-Fußballnationalspieler
 Liste der deutschen U-21-Fußballnationalspieler
 Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Deutsche Fußballnationalmannschaft/Statistik

Literatur 
 Karl-Heinz Heimann (Hrsg.): kicker Edition - 100 Jahre deutsche Länderspiele. Olympia-Verlag, Nürnberg 2008, , S. 124–183.

Weblinks 
 Alle Spieler von A bis Z auf der offiziellen Webseite des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB)

Deutsche Fußballnationalmannschaft
!Liste
Fußballnationalspieler Deutschland
Deutschland